Spaceship – singolo dei Puddle of Mudd del 2009, dall'album Volume 4: Songs in the Key of Love & Hate
 Spaceship – singolo di Benny Benassi del 2010